Борис Кротов:
 Кротов, Борис Андреевич (1898—1941) — советский военнослужащий, майор, Герой Советского Союза.
 Кротов, Борис Петрович (1882—1974) — советский геолог, минералог. Лауреат Сталинской премии.